Als Katzen-Raffael (Spitzname, nach Raffael) wurden bezeichnet:

der Schweizer Zeichner Gottfried Mind
der sächsische Zeichner Fedor Flinzer